L'Immorale, film italien réalisé en 1967 par Pietro Germi
 L'Immorale, film français réalisé en 1980 par Claude Mulot